Arch kan syfta på:
 Autoregressiv betingad heteroskedasticitet (ARCH) − en statistisk modell
 Arch Enemy  − ett svenskt death metal-band
 Arch Linux  − en Linux-distribution

Geografi

Italien 

 Arco, Trento,

Schweiz 

 Arch, ort och kommun, Bern,